Swainen ist der Name zweier ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Swainen, Kreis Insterburg, ab 1946: Sadowoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk
 Swainen, Kreis Stallupönen/Ebenrode: untergegangener Ort im Rajon Nesterow